Jeumpa (Aceh Barat Daya), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh
Jeumpa (Bireuen), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh
Jeumpa (Pidie), een plaats in Indonesië
Jeumpa (Tanah Luas), een plaats in Indonesië